Wetwork is een eufemisme voor moord of sluipmoord, alluderend op het vergieten van bloed. De uitdrukking "wet work" is, net als de verwante termen "wet job", "wet affair", of "wet operation", een Engels leenwoord van het Russische eufemisme voor zulke activiteiten, mokroye delo (natte zaak, bezigheid). Deze operaties staan bekend als te worden afgehandeld bij de KGB door Spetsbureau 13, dat ook bekend stond als het "Department van natte deals" (Otdel mokrykh del).

De Russische uitdrukking "natte zaak" (мокрое дело) kan worden teruggevoerd tot in ten minste de 19e eeuw naar Russische criminelentaal (fenya, muzyka) en betekende oorspronkelijk een overval waarbij bloed werd vergoten.

Zie ook 
 Black operation
 Liquidatie (moord)

Noten

Referentie
 

Moord